Бадовинац, Илья (1917—1944) — югославский крестьянин и партизан-герой.
 Бадовинац, Марко (; 1771—1851) — хорватский священник и скульптор.
 Бадовинац, Николай (; 1828—1902) — государственный деятель.

Примечания